Personen
 Carey Mulligan (1985), een Brits actrice
 Gerry Mulligan (1927-1996), een Amerikaans jazzmusicus
 Neil Mulligan (1955), een Iers muzikant
 Richard Mulligan (1932-2000), een Amerikaans acteur

Films
 Mulligan (2000) van Tim Vandesteeg
 Mulligan (2012) van Will Slocombe met Jonathan Eliot en Dean Chekvala
 Mulligan (2018), televisiefilm van Steve Parys met Ashley Kate Adams en Ted Opalinski

Overige
 Mulligan (rivier), een rivier in de Canadese regio Labrador
 Mulligan (stripreeks), een Belgische stripreeks
 mulligan (golf), een golfterm
 Mulligan Records, Iers platenlabel